«Бре́менские музыка́нты» — предстоящий российский музыкальный фильм режиссёра Алексея Нужного, основанный на одноимённом мультфильме студии «Союзмультфильм». Главные роли исполнят Тихон Жизневский, Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Юра Борисов, Ирина Горбачёва, Дмитрий Дюжев и Роман Курцын.

Впервые о проекте стало известно летом 2022 года, когда он получил финансовую поддержку «Фонда кино». В декабре того же года объявили об актёрском составе. Съёмки начнутся летом 2023 года.

Сюжет 
Трубадур и спасённая им Принцесса в компании верных друзей-животных отправляются на музыкальный фестиваль. По словам создателей, некоторые сюжетные линии оригинала будут изменены и расширены. Так, в фильме будет показано детство Трубадура и его знакомство с животными.

В ролях

Люди 
 Тихон Жизневский — Трубадур
 Константин Хабенский — Сыщик
 Сергей Бурунов — Король
 Мария Аронова — Атаманша

Животные 
 Юра Борисов — Петух
 Ирина Горбачёва — Кошка
 Дмитрий Дюжев — Осёл
 Роман Курцын — Пёс
Кроме того, Юрий Стоянов получил неназванную роль.

Производство 
20 июля 2022 года студии «ТриТэ» и «Союзмультфильм» представили на очной защите Фонда кино экранизацию советского мультфильма «Бременские музыканты» (1969), объявив о том, что Алексей Нужный станет режиссёром, а одни из ролей сыграют Тихон Жизневский, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский и Юрий Стоянов. По словам продюсера фильма Леонида Верещагина, сценарий был написан совместно с «Союзмультфильмом» по мотивам оригинала, однако в проекте будут присутствовать оригинальные сюжетные линии. В августе фильм вошёл в список утверждённых к получению поддержки Фонда кино проектов. В декабре было объявлено, что Жизневский, Бурунов, Аронова и Хабенский сыграют Трубадура, Короля, Атаманшу и Сыщика соответственно, а на роли животных были утверждены Юра Борисов, Ирина Горбачёва, Дмитрий Дюжев и Роман Курцын. Для сходства последних с настоящими животными будут использованы пластический грим и аниматроника. В январе 2023 года министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заявила о том, что фильм может получить поддержку со стороны Минкульта, намереваясь продолжать «курс на семейное кино» в связи с кассовым успехом фильма «Чебурашка» (2023), который чуть более чем за одну неделю собрал более 4 млрд рублей.

Съёмки начнутся летом 2023 года и пройдут в Ингушетии, Крыму, Дагестане, Оренбургской области и на Урале.

Музыка 
На момент анонса создатели уже получили лицензию на обработку оригинальных композиций Геннадия Гладкова, звучавших в мультфильме.

Примечания

Ссылки 

Бременские музыканты
Фильмы Алексея Нужного
Фильмы студии «ТРИТЭ»
Музыкальные фильмы России
Роуд-муви России
Ремейки советских мультфильмов
Фильмы России 2024 года